Ittersbach ist ein geographischer Name:

 Ittersbach, Gemeindeteil und Dorf von Karlsbach im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Ittersbach (Nordrach), linker Zufluss der Nordrach (zum Erlenbach, zur Kinzig) bei Vorder Schrofen, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ettersbach
 Itter
 Itterbach